El término SSI puede referirse a:

 SSI. Acrónimo del inglés Small-Scale Integration (integración a baja escala), refiriéndose a los circuitos integrados en la evolución de las computadoras.
 Ssi. (Coimplicación lógica) Operación de implicación lógica conocida ordinariamente como "si y sólo si".
 Single System Image. (Imagen de Sistema Individual) es un sistema operativo diseñado expresamente para manejar un cluster de computadoras.

 Small-Scale Integration (SSI), Integración a baja escala
 Self-sovereign identity (SSI), identidad auto soberana
 Bicondicional, ocasiones abreviado en español como ssi
 Strategic Simulations Inc. (SSI)
SCUBA Schools International, sistema de enseñanza internacional de buceo autónomo (SSI).